Käärmesaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Ormholm, ö, Nyland, Helsingfors,  (8 ha)
2. Käärmesaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,77, long 28,55),  (2 ha)
3. Käärmesaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (3 ha)
4. Käärmesaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (0 ha)
Käärmesaari och Mustasaari, ö i Rantasalmi,  (50 ha)
6. Käärmesaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (0 ha)
7. Käärmesaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,98, long 28,64),  (0 ha)
8. Käärmesaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,85, long 28,89),  (13 ha)
9. Käärmesaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,81, long 29,47),  (2 ha)
10. Käärmesaari (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (35 ha)
11. Käärmesaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,19, long 29,35),  (1 ha)
12. Käärmesaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen,  (2 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar